El Portillo kan syfta på följande platser:

Honduras 

 El Portillo de González, ort, Departamento de Yoro,

Mexiko 

 El Portillo Matagallina, ort, Oaxaca, San Pedro y San Pablo Ayutla, 
 El Portillo, San Fernando, 
 El Portillo, Villaflores, 
 El Portillo, Guevea de Humboldt, 
 El Portillo, Coatecas Altas, 
 El Portillo, Santiago Matatlán, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar